Piermont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Piermont (Louisiana)
 Piermont (New Hampshire)
 Piermont (New York)
 Piermont Woods (Delaware)

Piermont ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Piermont (* 1943), deutsche Politikerin (Die Grünen)